Dmitrij Orłow (1898-1945), funkcjonariusz NKWD
 Dmitrij Orłow, radziecki aktor
 Dmitrij Orłow (1991-), rosyjski hokeista